Det här är en lista över kommun- och regionstyren i Sverige under mandatperioden 2018–2022.

Politiska partier som utgör styrande parti/koalition i respektive regionfullmäktige och kommunfullmäktige.

Den 1 januari 2020 avskaffades de tidigare beteckningarna landsting och landstingsfullmäktige och ersattes med region respektive regionfullmäktige.

Detta är en alfabetisk lista ordnad länsvis. De kommuner där länets residensstad är belägen är markerade med fetstil.

Det parti som har ordförande-posten i regionstyrelsen respektive kommunstyrelsen anges först, följt av övriga partier i den ordning koalitionen själv använder (vanligtvis i storleksordning).

Blekinge län

Dalarnas län

Gotlands län

Gävleborgs län

Hallands län

Jämtlands län

Jönköpings län

Kalmar län

Kronobergs län

Norrbottens län

Skåne län

Stockholms län

Södermanlands län

Uppsala län

Värmlands län

Västerbottens län

Västernorrlands län

Västmanlands län

Västra Götalands län

Örebro län

Östergötlands län

Se även

Lista över kommun- och landstingsstyren i Sverige 1994–1998
Lista över kommun- och landstingsstyren i Sverige 1998–2002
Lista över kommun- och landstingsstyren i Sverige 2002–2006
Lista över kommun- och landstingsstyren i Sverige 2006–2010
Lista över kommun- och landstingsstyren i Sverige 2010–2014
Lista över kommun- och landstingsstyren i Sverige 2014–2018

Källor
Mandatuppgifter kommer från Valmyndighetens hemsida http://www.val.se medan uppgifter om vilka som bildar styrande koalition framgår av källorna i fotnoterna.

Externa länkar
Sveriges Radio: "Färre röda styren efter valet", 2018-11-05, läst 2018-11-06
Sveriges Radio: "C valvinnare – styr i flest kommuner", 2018-11-05, läst 2018-11-06

Listor över kommun-, landstings- och regionstyren i Sverige
Politik i Sverige
Kommunalval i Sverige
Kommunalpolitik i Sverige
Sverige under 2010-talet
Sverige under 2020-talet
Val 2018